Губная гармоника системы Рихтера, блюзовая гармоника — разновидность диатонической губной гармоники с 10 отверстиями, в каждом из которых располагается по два язычка: один звучит на вдох, другой на выдох. Диапазон три октавы. Существуют и другие более редкие виды этой гармоники с 4, 6, 8, 12 и 14 отверстиями.

История 
Губную гармонику этой системы создал в 1826 году мастер из Богемии Йозеф Рихтер. В первой половине XX века она вместе с гитарой стала одним из основных инструментов при исполнении музыки в стиле блюз. В конце 1960-х музыкант Говард Леви (1951 г.р.) развил малоизвестную ранее технику овербендов, что позволило воспроизводить на гармонике все 12 нот хроматики (равномерно темперированного строя).

Устройство 

Основу гармоники составляет гребёнка, по обеим сторонам которой крепятся две планки с язычками и две крышки. Гребёнка имеет 10 проёмов. На каждой планке находится 10 язычков, располагающихся по возрастанию тона слева направо. Язычки верхней планки звучат на выдох, нижней на вдох. Таким образом в каждом проёме (отверстии) находится два язычка.

Тональность 
Гармоника имеет одну из мажорных тональностей (соответствующих первой позиции игры): G, A, H (малой октавы), C, D, E, F (первой октавы); с понижением или повышением на полутон: A, H, D, E, F; а также с пониженным на октаву звукорядом: low C, low D, low E, low F (малой октавы). В учебных материалах по игре на губной гармонике используется гармоника в тональности C.

Выбор тональности имеет значение, когда гармоника используется вместе с другими музыкальными инструментами в ансамбле.

Строй 
Ниже приведена схема стандартной настройки Рихтера и некоторые другие настройки на его основе (на примере гармоник в тональности «До»).

Позиции 
Позиция — набор нот, образующих гамму определённого лада и тональности. Всего существует 12 позиций (по количеству нот в музыке), но в большинстве случаев используются только первые три—пять позиций. Тональности позиций следуют друг за другом с интервалом в квинту: C, G, D, A, E… Примеры на C-гармонике:

Бенды и овербенды 

Бенд (англ. bend — гнуть) — характерный для блюзовой гармоники технический приём, позволяющий брать отсутствующие в строе гармоники ноты за счёт понижения частоты звучания некоторых язычков на 1—3 полутона. По направлению воздуха различают бенды на вдохе (отверстия 1, 2, 3, 4, 6) и бенды на выдохе (8, 9, 10).

Овербенд, передув (англ. over — пере-, + бенд) — приём, повышающий высоту звучания некоторых язычков на полтона. При выполнении овербенда на выдохе звучать будет тот язычок, который в норме звучит на вдохе, и наоборот. Например, язычок на вдох в первом отверстии при обычной игре звучит нотой D, при использовании бенда — нотой D, а при овербенде на выдохе — нотой D (в это время противоположный язычок C на выдох не звучит). Овербенды на вдохе (овердро) извлекаются в отверстиях 7, 9, 10; на выдохе (оверблоу) — 1, 4, 5, 6.

Овербенды, массово используемые только с 1990-х годов, считаются сложными приёмами для продвинутых игроков и профессионалов. Для традиционных стилей блюза, фолка и рока они практически не используются.

На возможность извлечения бендов и овербендов влияет не только мастерство исполнителя, но и качество инструмента. Схема расположения бендов зависит от строя гармоники, но не тональности.

См. также 
 Техника игры на гармонике Рихтера // Викиучебник

Примечания

Литература 
 
 
 Колесниченко К. Блюзовая гармоника. Ключевые фигуры
 

Губная гармоника
Блюз